Les Luna Awards sont des prix remis chaque année par la FAP (Film Academy of Philippines) afin de récompenser les réalisations exceptionnelles de l'industrie cinématographique philippine. Les premiers prix ont été décernés en 1983 à Pasay. Les Luna Awards sont considérés comme étant la contrepartie philippine des Oscars. Ils étaient connus sous le nom de FAP Awards jusqu'en 2005, date à laquelle ils ont reçu leur nom actuel.

Catégories  
 Meilleure image 
 Meilleure direction 
 Meilleur acteur 
 Meilleure actrice 
 Meilleur acteur dans un second rôle 
 La meilleure actrice dans un second rôle 
 Meilleur scénario 
 Meilleure cinématographie 
 Meilleur design de production 
 Meilleur montage 
 Meilleure partition musicale 
 Meilleur son

Prix spéciaux  
 Golden Reel Award 
 Prix Fernando Poe, Jr. pour l'ensemble de ses réalisations 
 Prix Manuel de Leon pour des réalisations exemplaires 
 Prix commémoratif Lamberto Avellana

Temple de la renommée 
Une personnalité est intronisée au Temple de la renommée des Luna Awards si elle a remporté au moins cinq récompenses. Les années énumérées sont celles où elles ont remporté leur cinquième trophée. Le nombre total de récompenses est également indiqué.  
 Willy Cruz (1987) : 13 récompenses 
 Romy Vitug (1988) : 8 récompenses 
 Phillip Salvador (1994) : 8 récompenses 
 Edgardo Vinarao (1991) : 7 récompenses 
 Ricky Lee (1996) : 7 récompenses 
 Augusto Salvador (1996) : 7 récompenses 
 George Canseco (1996) : 6 récompenses 
 Ramon Reyes (2000) : 6 prix 
 Rolly Ruta (1989) : 5 prix 
 Vic Macamay (1998) : 5 prix 
 Joel Lamangan (2006) : 5 prix

Références

Liens externes 

 FAP / Luna Awards sur Internet Movie Database 
 Site officiel de l'Académie du film des Philippines 

Cinéma philippin
Distinction fondée en 1983